Стивен Дэвид «Стив» Дэйнс (; 20 августа 1962, район Ван-Найс, Лос-Анджелес, Калифорния) — американский политик, член Республиканской партии, сенатор США от штата Монтана (с 2015).

Биография 
В 1984 году окончил Университет штата Монтана со степенью бакалавра наук. В том же году стал делегатом национального конвента Республиканской партии.

27 лет проработал в частном бизнесе — в Procter & Gamble и затем в технологичном стартапе , впоследствии приобретённом компанией Oracle.

В 2008 году кандидат республиканцев на губернаторских выборах в Монтане  привлёк Дэйнса к своей кампании в качестве кандидата на должность вице-губернатора, но они проиграли выборы действующему губернатору Брайану Швейцеру и вице-губернатору . В начале 2011 года Дэйнс изменил своё первоначальное решение пойти на выборы в Сенат США от Монтаны, вступив в противостояние с обладателем этой должности демократом Джоном Тестером, поскольку свою кандидатуру выдвинул . Вместо этого он решил добиться единственного места в Палате представителей США от Монтаны, освобождаемого Рербергом (республиканцы неизменно удерживали его за собой с 1997 года). Легко победив на республиканских праймериз, он получил в качестве оппонента на выборах в 2012 году кандидата от Демократической партии, члена Сената Монтаны . В ходе предвыборной кампании Дэйнс выступал за сокращение расходов федерального бюджета США и снижение налогов, против реформы здравоохранения и защиты пациентов, проводимой администрацией президента Барака Обамы (хотя допускал возможность сохранения отдельных её положений после определённой доработки — в частности, позволяющих обладателям страховки гарантировать выплату страхового покрытия). Кроме того, он выступал против абортов и однополых браков.

В 2012 году избран в Палату представителей США 113-го созыва, получив 53,2 % и оставался депутатом с 3 января 2013 по 3 января 2015 года.

В 2014 году победил на выборах в Сенат США от Монтаны кандидатку Демократической партии , получив 57,6 % голосов против 40 % у соперницы.

Личная жизнь 
Стив Дэйнс родился в Калифорнии, но в возрасте двух лет переехал вместе с семьёй в Бозмен (Монтана), где провёл детство и юность. Его отец, Клэр Дэйнс (Clair Daines), занимался в Бозмене девелопментом, сам Стив увлекался альпинизмом и скалолазанием, совершил восхождения на Гранит-Пик и .

Стив Дэйнс женат на Синди Дэйнс, у них четверо детей: Дэвид, Энни, Кэролайн и Майкл.

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники Средней школы Боузмена
Выпускники Университета штата Монтана
Члены Республиканской партии США
Члены Палаты представителей от штата Монтана
Сенаторы от штата Монтана
Действующие сенаторы США